Petrusbreven avser två brev som ingår i Nya Testamentet i Bibeln:
 Första Petrusbrevet
 Andra Petrusbrevet